ISS kan syfta på:
 ISS – en rymdstation, International Space Station, ägd av USA, Ryssland, Kanada, Japan och ett antal europeiska länder, se Internationella rymdstationen
 ISS A/S – en dansk, global företagskoncern
 ISS Facility Services – svenskt dotterbolag till den danska koncernen ISS
 ISS – utbildningsinstitution och huvudman för bland annat Raoul Wallenbergskolan, se International Swedish School AB
ISS - Islamiska Shiasamfunden i Sverige

ru:МКС (значения)
uk:МКС